FOT est un sigle qui peut désigner :
 Free On Truck, dans le domaine du transport routier, un terme signalant que le chargement et le déchargement du camion ne sont pas compris dans le prix ;
 The Fall of Troy, un groupe de post-hardcore américain.

Fót est un nom qui peut désigner :
 Fót, une ville et une commune du comitat de Pest en Hongrie.

 Anne Amable Augier du Fot (1733-1775), un médecin français.